Norwest ist Namensbestandteil von

 Norwest (Sydney), Vorort von Sydney, New South Wales

 Norwest Lake (Ontario), See in Ontario, Kanada	
 Norwest Lake (Saskatchewan), See in Saskatchewan, Kanada
 Norwest Lake (Northwest Territories), See im Northwest Territories, Kanada

 Wells Fargo Arena (Tempe, Arizona), früherer Name Norwest Arena
 Wells Fargo Center (Minneapolis), früherer Name Norwest Center

 Norwest Co-operative Society, ehemalige Verbrauchergenossenschaft in England

 Henry Norwest (1881–1918), kanadischer Scharfschütze im Ersten Weltkrieg